

Persone
 Carlo Pfister (1916-1943) – militare e aviatore italiano
 Christian Pfister, propr. Chrétien Pfister (1857-1933) – storico medievista francese
 Daniel Pfister (1986) – slittinista austriaco
 Friedrich Pfister (1883-1967) – filologo e archeologo tedesco
 Hank Pfister (1953) – ex tennista statunitense
 Hans-Jörg Pfister (1951) – ex calciatore svizzero
 Max Pfister (1932-2017) – linguista e filologo svizzero
 Meike Pfister (1996) – sciatrice alpina tedesca
 Oskar Pfister (1873-1956) – pastore protestante psicoanalista svizzero
 Otto Pfister (1900–...) – ginnasta svizzero
 Otto Pfister (1937) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Phil Pfister (1970) – powerlifter e strongman statunitense
 Wally Pfister, propr. Walter C. Pfister (1961), direttore della fotografia, regista e sceneggiatore statunitense

Altro
 Angst+Pfister – società svizzera di tecnologia meccanica
 Casa Pfister, in francese Maison Pfister – edificio della città di Colmar, nella regione francese dell'Alsazia